Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie Adelheid und ihre Mörder, sortiert nach der offiziellen Folgennummerierung der ARD. Die Fernsehserie umfasst 5 Staffeln mit 65 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Darsteller

Liste der weiteren Darsteller 

Neben den Hauptdarstellern wirkten unter anderem folgende Schauspieler mit:

Anmerkungen 
 Einige Schauspieler wurden mehrfach eingesetzt. Mit 6 Auftritten in drei verschiedenen Rollen hatte Heinz Lieven die meisten, gefolgt von Wilfried Dziallas mit 4 Auftritten in ebenfalls drei Rollen. Drei Rollen spielte auch Gustav Peter Wöhler (jeweils einmal). Dirk Ossig spielte zweimal den Dr. Leitner und eine weitere Rolle. Hans Peter Korff, der ab Folge 40 die Hauptrolle des Kriminaldirektors Dr. Ferdinand Dünnwald spielte, war schon in Folge 16 als Liebenstein aufgetreten.

Jeweils zweimal hatten folgende Darsteller die gleiche Rolle inne: Michael Krause (Hans Werner Simon) und Enrico Migliore (Giovanni Sarone).
Folgende Darsteller traten in jeweils zwei verschiedenen Rollen (teils aufeinanderfolgend) auf: Angela Stresemann, Birke Bruck, Christian Tasche, Edgar Bessen, Ela Nitzsche, Holger Mahlich, Julia Weden, Kay Böger, Kristian Bader, Marek Erhardt, Marion Breckwoldt, Max Herbrechter, Nico König, Thomas Mehlhorn, Volker Bogdan

 In Folge 38 („Das Verhör“) gibt es nur die Hauptdarsteller, da hier Frau Müller-Graf-Kleditsch im Zentrum der Ermittlungen steht, weil sie verdächtigt wird, ihre drei Ehemänner ermordet zu haben.

Weblinks 
 Episodenliste bei fernsehserien.de

adelheidundihremorder